Патруль времени:

 «Патруль времени» — сборник повестей американского фантаста Пола Уильяма Андерсона.
 название нескольких фильмов:
 «Патруль времени» () — американо-канадо-японский фантастический боевик 1994 года.
 «Патруль времени» () — австралийский фантастический триллер 2014 года.